Vilabella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilabella (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Vilabella (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar